Уильям Виндзор:
 Принц Уильям, герцог Кембриджский из династии Виндзоров — старший сын Принца Чарльза и Дианы Спенсер, Принцессы Уэльской.
 Уильям Виндзор — кашмирский козёл, маскот и младший капрал 1-го пехотного батальона Королевских валлийцев Британской армии.